Померој има више значења:
 Померој (Пенсилванија)
 Померој (Ајова)
 Померој (Вашингтон)